Название HMS Pearl (жемчуг) носили семь кораблей Королевского флота:

 HMS Pearl (1708) — 42-пушечный корабль 4 ранга; спущен на воду в 1708; его береговая партия под командованием лейтенанта Мэйнарда в 1718 убила пирата по прозвищу Чёрная Борода; разобран в 1722.
 HMS Pearl (1726) — 42-пушечный корабль 4 ранга; спущен на воду в 1726; продан в 1744.
 HMS Pearl (1744) — 44-пушечный корабль 5 ранга; спущен на воду в 1744; продан в 1759.
 HMS Pearl (1762) — 32-пушечный фрегат 5 ранга; спущен на воду в 1762; переименован в Prothee в 1825; продан в 1832.
 HMS Pearl (1828) — 20-пушечный шлюп спущен на воду в 1828.
 HMS Pearl (1855) — 21-пушечный корвет спущен на воду в 1855.
 HMS Pearl (1890) — бронепалубный крейсер типа Pearl; спущен на воду в 1890; продан на слом в 1906.

См. также 
 Pearl (значения) — другие корабли под этим названием